Antonio Azzopardi (1805–1881), colonitzador maltès d'Austràlia.
 Ayrton Azzopardi (1993), futbolista maltès.
 Barry Azzopardi (1947), enginyer químic gibraltarenc.
 Charles Azzopardi (1930–1970), futbolista maltès.
 Deborah Azzopardi (1958), artista anglesa.
 Edward Azzopardi (1977), futbolista maltès.
 Francesco Azopardi (1748–1809), compositor maltès.
 Franck Azzopardi (1970), futbolista francès.
 Frederick Azzopardi (1949), polític maltès.
 Gilles d'Ambra Azzopardi (1949), psicosociòleg francès.
 Ġużè Muscat Azzopardi (1853–1927), novel·lista maltès.
 Ian Azzopardi (1982), futbolista maltès.
 Jason Azzopardi (1971), polític maltès.
 John G. Azzopardi (1929–2013), patòleg maltès.
 Juan Bautista Azopardo (1772–1848), militar maltès, oficial de Marina de l'Argentina.
 Justus Azzopardi (segle XVIII), filòsof maltès.
 Keith Azopardi (1967), advocat i polític gibraltarenc.
 Kyra Azzopardi (1991), actriu canadenca.
 Mario Philip Azzopardi (1950), director de cinema i televisió maltès.
 Michael Azzopardi (1987), empresari i dissenyador maltès.
 Nicole Azzopardi, cantautor maltès.
 Peppi Azzopardi (1959), presentador de televisió maltès.
 Salvino Azzopardi (1931–2006), filòsof indo-maltès.
 Stephen Azzopardi (1967), futbolista maltès.
 Trezza Azzopardi (1961), escriptor gal·lès.